The Genius – film del 1914 diretto da Dell Henderson
 The Genius – film del 1993 diretto da Emily Breer e Joe Gibbons 
 The Genius – soprannome di Ray Charles